Камм — фамилия. Известные носители:

 Камм, Анастасия Юрьевна (род. 1983) — российская актриса театра и кино.
 Камм, Бесси (1904—2018) — британская долгожительница.
 Камм, Вунибальд (1893—1966) — швейцарский инженер автомобилестроения.
 Камм, Генри (род. 1925) — американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии.
 Камм, Джон — американский бизнесмен.
 Камм, Оливер (род. 1963) — писатель, политик.
 Камм, Уильям (род. 1950) — глава католической секты.
 Камм, Уилли (1900—1988) — бейсболист.
 Камм, Францис — американский философ.

См. также 
 Кам (значения)
 Кратер Ротер Камм